Baileys Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baileys Lake (Michigan)
 Baileys Lake (New York)
 Baileys Lake (South Dakota)
 Baileys Lake (Texas)
 Baileys Lake (Utah)

Siehe auch:
 Bailey Lake